Topper est un mot signifiant en anglais : « qui se situe au-dessus ». C'est également un nom de famille allemand sous la forme Töpper.

Patronymes

Prénom 
 Topper Headon (1955-), batteur du groupe britannique The Clash.

Nom de famille 
  (1786-1872), industriel autrichien ;
  (1944-), juriste et journaliste de télévision allemand ;
 Burt Topper (1928-2007), personnalité du cinéma américaine ;
  (1983-), joueur de basket-ball allemand d'origine américaine ;
  (1891-1953), homme politique allemand ;
 Hertha Töpper (1924-2020), contralto autrichienne ;
 Uwe Topper (1940-), artiste allemand.

Médias 
 Topper, petite bande dessinée accompagnant un comic strip plus célèbre sur une page dominicale ;
 Topper, roman de l'Américain Thorne Smith paru en 1926 ;
 Topper Takes a Trip, sa suite, parue en 1932 ;
 Différentes adaptations cinématographiques du roman :
 Le Couple invisible (), film américain de 1937,
 Fantômes en croisière (), film américain de 1938,
 Le Retour de Topper, film américain de 1941,
 Topper, adaptation des films en série télévisée diffusée de 1953 à 1955,
 Topper, téléfilm de Charles S. Dubin sorti en 1979.

Autres 
 Topper, site archéologique de Caroline du Sud ;
 Harley-Davidson Topper, scooter produit par Harley-Davidson de 1961 à 1965 ;
 Topper, équipementier sportif brésilien, d'origine argentine, créé en 1975 ;
 Coppa Topper, tournoi Challenger organisé depuis 2010 et sponsorisé par la marque ;
 Topper, dinghy de compétition créé en 1977 par Ian Proctor ;
 le Topper (FC Bruges - RSC Anderlecht), l'opposition entre les clubs de football belge du FC Bruges et du RSC Anderlecht ;
 le Topper (FC Bruges - Standard de Liège), l'opposition entre les clubs de football belge du FC Bruges et du Standard de Liège.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand